Поль Филипп Кре (; 23 октября 1876, Лион — 8 сентября 1945, Филадельфия) — французский и американский архитектор и преподаватель архитектуры, работавший в США, преимущественно в Филадельфии и Вашингтоне.

Один из крупнейших архитекторов-практиков США в межвоенный период, Кре консервативно следовал эклектическим правилам Школы изящных искусств и оставался в стороне от радикальных модернистских течений. Его стилистика эволюционировала от чистого бозар к , ар-деко и их синтезу в характерном облике правительственных зданий рузвельтовской эпохи. Единичные постройки 1930-х и 1940-х годов созданы в модернистской стилистике.

Лучшие работы Кре — здания Организации американских государств и Федеральной резервной системы в Вашингтоне, Детройтский институт искусств, башни главных зданий Техасского университета в Остине и госпиталя в Бетесде,  в Шато-Тьерри и Объединённый вокзал Цинциннати — выдержали испытание временем.

Происхождение. Образование 
Поль Филипп Кре родился в рабочей семье в Лионе — центре французской шёлковой промышленности, переживавшей необратимый кризис. Благодаря удачному замужеству тётки Поля его родители сумели выбиться из нищеты и обучать сына в . В возрасте семнадцати лет Поль вернулся в Лион и поступил в местную .

В отличие от академической Школы изящных искусств в Париже, лионская Школа была демократическим институтом, ориентированным на декоративно-прикладное искусство, и не могла выдавать полноценный диплом архитектора. Однако архитектурные конкурсы, включая самую престижную профессиональную награду — Римскую премию — были открыты любому гражданину Франции. На втором курсе обучения Кре начал подготовку к конкурсу на Премию Парижа и на четвёртом курсе, в 1907 году, выиграл её с классицистическим проектом водоразборного фонтана. Денежная стипендия позволила Кре продолжить обучение в парижской Школе изящных искусств под руководством . С учётом обязательной производственной практики курс растянулся на шесть лет. Состязания в бумажной архитектуре не прошли даром: Кре приобрёл опыт, позволивший ему впоследствии регулярно выигрывать заказы на проектирование публичных зданий.

В 1903 году Кре получил диплом архитектора и, к неудовольствию Паскаля, отказался участвовать в конкурсе на Римскую премию. Он принял предложение Пенсильванского университета и переехал в Филадельфию, чтобы преподавать архитектуру по парижскому образцу. Классическое архитектурное образование в США возникло лишь после Гражданской войны; профильная кафедра в Филадельфии была учреждена в 1890 году. В стране не хватало преподавательских кадров, поэтому профессура формировалась преимущественно из американцев — выпускников парижской Школы, и приглашённых французов. В первые годы жизни в Америке Кре рассматривал и предложения конкурирующих университетов, но по мере роста его частной практики принял решение остаться в Филадельфии. Он активно преподавал в Пенсильванском Университете 1937 года (с перерывом в 1914—1919), и занимал пост почётного советника по архитектуре до конца своей жизни.  В числе учеников Кре — его младшие партнёры и соавторы Харбисон, Хаф, Ливингстон и Ларсон, и Луис Кан.

Предвоенный период 

За предвоенное десятилетие частная практика Кре развилась в успешное предприятие, но реализовала лишь несколько крупных проектов. В 1908 году Кре совместно с  выиграл конкурс на проектирование  (IBAR, c 1948 года Организация американских государств) — дома приёмов с внутренним двориком и обширным садом. Композиция проекта восходила к  Андреа Палладио, проработка фасадов — к стилю бозар, в интерьерах использовались латиноамериканские мотивы. Завершённое в 1910 году здание стало образцом, предвосхитившим последующие проекты Кре и, по мнению ряда критиков, его лучшей работой. В 1912 году Кре спроектировал  в Велли-Фордж — вариацию на тему Арки Тита. В 1913—1914 годы Кре в соавторстве с  спроектировал , построенное в 1915—1917 годы. Эта работа стала первой попыткой модернизации неоклассического стиля в карьере Кре.

Первая мировая война 
Июльский кризис застал архитектора во Франции. Кре вступил во французскую армию и был зачислен в альпийские стрелки. В ноябре 1914 года газеты передали сообщение о его гибели в бою, оказавшееся ложным. После вступления США в войну лейтенант Кре был назначен переводчиком — офицером связи с 1-й пехотной дивизией США. Командующий войсками США Джон Першинг оценил способности Кре к штабной работе и впоследствии, в мирное время, покровительствовал ему. В течение всей войны Кре поддерживал связь со своими учениками в Филадельфии, фактически продолжая руководить фирмой.

Работы межвоенного периода

Воинские мемориалы 

В 1919 году потерявший на фронте слух архитектор вернулся в Филадельфию и возобновил преподавание в университете и частную практику. Важной частью послевоенной работы Кре стало проектирование памятников солдатам Первой мировой. В первые годы оно ограничивалось штатом Пенсильвания, где действовала влиятельная и активная комиссия штата по памятникам. В 1922 году в Филадельфии открылся Фрэнкфордский мемориал — первая постройка, в которой архитектор воплотил своё видение модернизированной неоклассики.

В 1923 году, по рекомендации  и по приглашению Першинга, Кре вступил в должность архитектора-консультанта  и занимал её до конца жизни. В рамках комиссии Кре, как знаток французских творческих конкурсов, занимался не столько проектированием, сколько выбором площадок, экспертизой проектов и урегулированием споров. Штат Пенсильвания имел в комиссии непропорционально большое представительство и, к неудовольствию Першинга, продавливал свои проекты в ущерб общенациональным. Известны случаи, когда Кре был вынужден убеждать представителей штата в правоте Першинга.

Его собственные работы по федеральной программе — воинские мемориальные кладбища в  и  и  — реализовались в 1930-е годы. В 1928 году на средства штата Пенсильвания был построен  в Варен-ан-Аргон; в 1938 году по проекту Кре был построен  на поле битвы при Геттисберге.

Мосты 

Многочисленная, но малозаметная группа работ Кре — архитектурное оформление мостов, спроектированных . В её составе  в Луисвилле (проект 1926 года, завершён в 1929 году),  (1931—1932) и  (1933—1935) в Вашингтоне, и ряд мостов в Филадельфии (1920-е годы), в том числе самый длинный подвесной мост своего времени.

Железнодорожный дизайн 

В 1933—1934 годы фирма Кре разработала интерьеры пассажирского  Pioneer Zephyr. Дизайнеры во главе с Джоном Харбисоном создали современный, простой и при этом роскошный интерьер с использованием алюминия, нержавеющей стали,  и шёлковых тканей. По инициативе самого Кре конструкторы «Зефира» внесли изменения во внешний облик поезда. После успеха «Зефира» Кре и Харбисон выполнил интерьеры фирменных поездов ,  (оба 1937),  (1938, в соавторстве с Раймоном Лоуи, отвечавшим за внешний облик и планировку состава) и  (1941).

Градостроительные проекты 

Ещё в 1907 году Кре составил для Филадельфии генеральный план  — музейного квартала по образцу Елисейских Полей; в 1919 году город принял к исполнению новый план, составленный Жаком Гребе на основе предложений Кре. Кре был уязвлён, но впоследствии сотрудничал с Гребе в проектировании и строительстве Музея Родена (1926—1929).

В 1928—1933 годы Кре и  совместно возглавляли архитектурную комиссию Всемирной выставки 1933—1934 годов в Чикаго. В 1929 году организаторы приняли к исполнению асимметричный генеральный план Кре и поручили ему проектирование центрального павильона-небоскрёба. Из-за недостатка средств проекты несколько раз переделывались; фактически построенный «павильон наук» Кре — протяжённая, многоуровневая модернистская композиция из прямоугольных и скруглённых выставочных залов и асимметрично поставленной башни. 

В 1933 году Кре разработал генеральный план переустройства Техасского университета в Остине. В соответствии с принципами классицизма, в основу плана были положены четыре луча, исходящие от главного здания. Новое главное здание строгой классической архитектуры охватывало с трёх сторон , стилистически близкую к ар-деко. Ядро кампуса было завершено в 1937 году, а всего в 1930—1940-е годы Кре построил в Остине полтора десятка учебных, административных и жилых корпусов.

Общественные и правительственные здания 
Общественные здания, построенные Кре в 1920-е годы — Музей Родена и музей Фонда Барнса (1922—1925) в Филадельфии и Детройтский институт искусств (1923—1927) — оставались в рамках историзма. С 1929 года Кре последовательно работал в стилистике модернизированной неоклассики; крупнейшие работы этого периода — Шекспировская библиотека Фолджера (1929—1932) и  (1935—1937) в Вашингтоне и главное здание военного госпиталя в Бетесде (1939—1944).

Внешний облик Шекспировской библиотеки Фолджера, завершённой в 1932 году — упрощённая модернизированная неоклассика с элементами ар-деко («греко-деко»), гармонирующая с расположенными по соседству правительственными зданиями. По словам самого Кре, «фасады проектировались без обращения к историческим источникам, и без следования преходящей моде». Интерьеры, напротив, выдержаны в стиле : такова была воля заказчика, желавшего воссоздать атмосферу старинных университетов. В год постройки Американский институт архитекторов включил библиотеку в десятку наиболее влиятельных проектов в истории США; в опросе 1948 года она заняла первое место. Стилистика её главного фасада многократно воспроизводилась последователями Кре.

В 1935 году Кре выиграл закрытый конкурс проектов здания Федеральной резервной системы в Вашингтоне. Условия конкурса неявно предполагали классический стиль, но явно рекомендовали отказ от классического ордера. В проекте Кре упрощённый аттический ордер, предложенный в 1890-х годах Огюстом Шуази, применялся лишь в четырёхколонных центральных портиках. В центре Н-образного в плане здания Кре разместил атриум с главной лестницей. В ходе конкурса выяснилось, что жюри предпочитало модернизированной неоклассике традиционный классицизм , и архитектору пришлось дополнить атриум дорическими колоннами и изменить декор
южного (главного) и северного фасадов. Боковые фасады сохранили отделку меандровым орнаментом в соответствии с первоначальным проектом.

Военный госпиталь в Бетесде — детище президента США Франклина Рузвельта. Президент, увлечённый архитектурой и лично управлявший масштабными строительными программами, ценил неоклассическую архитектуру, но был недоволен её воплощением в казённых постройках Вашингтона. Он восхищался обликом устремлённого вверх здания Капитолия Небраски. Проект, вдохновивший президента и целое поколение американских архитекторов, был создан в 1920 году, но достроен лишь в 1936 году. Год спустя, когда Конгресс выделил финансирование на постройку госпиталя в Вашингтоне, Рузвельт набросал своё видение будущего здания — пятнадцатиэтажная башня на двухэтажном стилобате.  ВМФ США, при негласном участии Кре в роли архитектора-консультанта, воплотило президентский набросок в предварительный проект. Однако эксперты строительных ведомств наотрез отказались согласовывать его из-за «неподобающей» стилистики, чрезмерной высоты и неудачного выбора места. Летом 1938 года Рузвельт лично подыскал более подходящий участок за городской чертой Вашингтона, в Бетесде, и добился утверждения видоизменённого проекта. Высота башни возросла до 23 этажей, из которых 17 использовались для размещения пациентов. Кре в качестве уже официального консультанта сопровождал проектирование и постройку первой очереди госпиталя. Практика показала, что идея Рузвельта разместить больницу в башне-небоскрёбе была неудачной. Полезная площадь каждого этажа была намного меньше оптимальной для больничного отделения; предусмотренные проектом лифты не справлялись с непрерывно возраставшей нагрузкой. По этим причинам при расширении госпиталя высота новых корпусов была ограничена четырьмя этажами. 

Кре как ведущий архитектор и как архитектор-консультант участвовал в проектировании множества федеральных построек и в Вашингтоне, и за его пределами — в Техасе, Западной Вирджинии и Коннектикуте. Его сотрудничество с негосударственным консорциумом, строившим объединённый вокзал Цинциннати, переросло в полноценное соавторство. Кре предложил идеи оформления здания, которые и были реализованы в 1931—1933 годы. Отказ от ренессансного декора, предусмотренного первоначальным проектом Роланда Уэнка, в пользу чистого ар-деко позволил создать цельный образ вокзала и снизил стоимость его строительства.

В самом конце жизни Кре довелось работать и в модернистской стилистике. В конкурсном проекте нового здания Смитсоновского института (1940 год) главный фасад, выходящий на Национальную аллею, сохранил лишь следы классической архитектуры, а южный фасад был чисто модернистским. Проект Кре получил одну из восьми поощрительных премий, а победителем конкурса стал авангардистский монументальный проект Элиэля и Ээро Саариненов. В том же 1940 году Кре спроектировал и заложил модернистское здание отделения химии (ныне «корпус Кре», ) Пенсильванского Университета — единственную свою постройку в кампусе, где он служил с 1903 года.

Работы Кре удостоились множества профессиональных премий. В 1938 году он был награждён высшей архитектурной премией США —  Американского института архитекторов — с формулировкой «Архитектор. Учитель. Учёный. [Кре] заслужил признание, выделившее его среди равных. Он принёс на свою новую родину [США] здравый смысл, чёткую логику и взыскательный вкус, принадлежавшие классической традиции старой цивилизации… и решил, с редким умением, проблемы, поставленные новыми технологиями в Новом свете».

Частная жизнь 
В 1904 Кре женился на француженке Маргарит Лааль, сестре его товарища по парижской школе, архитектора Пьера Лааля. Супруги не имели детей. Во время военной службы мужа Маргарит служила медсестрой в военном госпитале. В 1927 году Кре получил гражданство США, но продолжал поддерживать частные и профессиональные связи с Францией. Он каждое лето приезжал с Маргарит на родину, и финансово поддерживал родственников во Франции до конца своей жизни.

Утраченный на войне слух никогда не восстановился. Глухота не мешала Кре преподавать и руководить фирмой, но в 1939 году рак гортани и хирургическая операция привели к полной утрате голоса. С тех пор Кре мог общаться только с помощью записок. Он уже не мог преподавать, но продолжал творческую работу, регулярно публиковался в прессе, выполнял авторский надзор. 16 августа 1945 года Кре скоропостижно скончался на стройплощадке от сердечного приступа.

, воглавляемая его учениками и партнёрами, продолжила работу и действовала под именами Harbeson, Hough, Livingston & Larson (до 1976 года) и H2L2 (до слияния с NELSON в 2012 году). В 1960-е годы спроектированное ею неоклассическое здание Рэйберна вошло в историю как наиболее затратная, и самая критикуемая казённая постройка своего времени.

Философия и стилистика

Мнение о модернизме 
В 1920-е годы американские архитекторы столкнулись с потоком новейших идей европейского модернизма. В дискуссиях об эволюционном и революционном в искусстве Кре занял консервативную позицию: развитие архитектуры — постепенный, медленный процесс, не допускающий революционных поворотов «все вдруг». Всякий архитектор, утверждал Кре, обязан быть современным и создавать собственные, новые художественные ценности, а не слепо копировать опыт предшественников. Копирование, как таковое, он не считал пороком: «я вправе делать то, что полагаю уместным, даже если кто-то уже делал это». Кре отказывал модернистам в монопольном праве на функциональность, так как последняя есть свойство всякого удачного проекта. Неприятие радикальных новшеств не мешало Кре сотрудничать с модернистами в практических вопросах: так, с 1938 года он входил в состав негосударственного Национального конкурсного комитета, в котором численно преобладали архитекторы-модернисты.

После всемирной выставки 1925 года он признал, что радикальный эксперимент имеет право на существование; буквальное повторение классического наследия ушло в прошлое, и архитекторам пора вернуться к простым и эффективным формам. «Пройдёт немного времени, и эта элементарная истина войдёт в наше подсознание. Когда это случится, на свет родится новый классицизм, создающий изящество не украшательством, но пропорциями».

Принципы композиции 
Стиль зрелого творчества Кре — его собственный «новый классицизм» — начал складываться после возвращения с войны. Его формирование прослеживается от Фрэнкфордского мемориала (1922) и мемориала в Варен-ан-Аргон (1924), через ряд нереализованных проектов, к мемориалу в Шато-Тьерри (1928). Он характеризуется шестью особенностями:
 Объём здания образуется строго симметричной композицией взаимосвязанных гранёных масс;
 Фасад обрамлён парой массивных пилонов или ризалитов, с явно выраженным антаблементом и расположенным над ним навершием. Пространство между двумя пилонами заполнено колоннадой из плоских пилястр;
 Окна утоплены в стены и объединены по вертикали декоративными пазухами; нередки декоративные решётки на окнах;
 Гладкая облицовка стен основных объёмов;
 Декоративные вставки и фризы — двумерные (контурная резьба) или уплощённые трёхмерные (барельефы), как правило — стилизации греческих образцов. Встречаются и свойственные ар-деко барельефы на темы транспорта и промышленности.
 Здание украшено парными или одиночными скульптурами, «объявляющими» его назначение.

С течением времени проекты Кре, как и его современников и конкурентов, последовательно упрощались, оставаясь в рамках одних и тех же композиционных принципов. Cтили отдельных построек, в зависимости от выбора декоративного оформления, характеризовались и как ар-деко, и как модернизированная «голая» или «оголодавшая» неоклассика ( или starved classicism), и как предельно упрощённый казённый рузвельтовский стиль («модерн WPA», ). Рассматриваемые в целом, они все принадлежали к одному и тому же направлению.

Стилевая классификация 

Долгое время это направление не поддавалось однозначному определению. «Ребристый стиль» с рядами вертикальных пилонов, с колоннами без капителей, каннелированными пилястрами и барельефными фризами восходил и к небоскрёбам чикагской школы, и к европейским экспериментам 1910-х годов. Он был частью общемирового процесса, проявившегося в том числе в Германии, Италии и в СССР. Eго активно поддерживала государственная власть и тоталитарных, и демократических стран, и международные институции. Однако в Америке это направление, ставшее в 1920-е годы «маркёром международной моды», а затем «интернационалом властей» (), считалось национальным искусством. Критик  назвал его «американским стилем» () — продолжением классической традиции, отрицающим копирование исторического наследия, избегающим ордера, но ценящим скульптуру и качественные отделочные материалы.

«Голый классицизм» был официальным стилем федеральной власти, утверждавшимся в реальных постройках и журнальных статьях. Столичные здания, соседствующие со старыми классическими образцами, декорировались относительно щедро, а за пределами Вашингтона преобладали предельно упрощённые формы.  при федеральном казначействе пропагандировало «уникально американскую» природу нового стиля и противопоставляло его «аристократизму» французской школы — при этом называя француза Кре вторым из столпов американской архитектуры после .

Для большинства же современников работы Кре были просто «современной () архитектурой». Понятие «модерн» в США ассоциировалось не с ар-нуво и не с модернизмом, но с универсальной модернизированной неоклассикой по образцу Капитолия Небраски. Сам Кре полагал, что «у современной архитектуры множество источников; в ней более нет того прекрасного единства, которое привлекает многих в искусстве прошлых веков». В 1970-е годы понятие уточнил . «Модерн» по Гебхарду — множество стилей, пришедших на смену ар-нуво после Первой мировой войны и противопоставленных радикальному модернизму. Оно включает и модернизированную неоклассику, и разнообразные варианты ар-деко: тяготеющее к классицизму «греко-деко», «зигзаг-модерн» 1920-х годов, «» 1930-х годов и «модерн WPA» казённых построек.

Консервативная философия Кре и его единомышленников преобладала в США и после его смерти, в первые послевоенные годы. Профессионалы, опрошенные в 1948 году Институтом архитекторов, посмертно поставили Кре на первое место среди современников. Его работы заняли первое (библиотека Фолджерса) и пятое (здание ФРС) места списка лучших построек; единственная модернистская постройка первой десятки списка, здание PSFS в Филадельфии, заняла седьмое место. Радикальный модернизм в форме «интернационального стиля» восторжествовал в США лишь в 1950-е годы. Институт архитекторов признал свершившийся факт в 1957 году, и примерно тогда же появились первые бесспорно модернисткие постройки на средства федерального бюджета.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Архитекторы США XX века
Архитекторы Франции XX века
Выпускники Национальной высшей школы изящных искусств
Профессора Пенсильванского университета
Иммигрировавшие в США из Франции
Глухие